Massacre de Turin peut désigner :
 le massacre de Turin de 1864 de manifestants par l'armée royale ;
 le massacre de Turin de 1922 de militants antifascistes par des fascistes.